Johan van Hoensbroeck kan zijn:
 Joannes Hoen (1223-1291)
 Johannes Hoen (1264-)

Johannes Hoen uit de tak Heren van Hoensbroeck kan zijn:
 Johan Hoen toe Broeck (1270-1346)
 Johannes van Hoensbroeck heer van Eijs (1350-1443)
 Johan van Hoensbroeck leenman van Beverst (1380-na 1463)
 Johannes van Hoensbroeck heer van Beverst, Velroux, Plenevaux en Visschersweert (1429-1522)
 Johannes van Hoensbroeck heer van Beverst (1524-)  

Johannes Hoen uit de tak Hoen de Cartils kan zijn:
 Johan I Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (ca. 1310-)
 Johan II Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (1338-)
 Johan III Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (1362-)
 Johan IV Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (1385-)
 Johan V Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (1415-1479)
 Johan VI Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (1450-)
 Johan VII Hoen de Cartils heer van Rummen (1464-)
 Johan VIII Hoen de Cartils baron Hoen de Cartils (1538-)